Caráter (carácter em português europeu antes do AO-1990) ou caractere (em português brasileiro) podem referir-se a:

Caráter — termo usado em psicologia como sinônimo de personalidade
Personalidade — conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir
Temperamento (psicologia)
Caractere ("caráter" em português europeu) — em informática, símbolo usado para representar uma letra, dígito ou símbolo gráfico

Ver também
Codificação de caracteres (informática)
Caracterologia

Desambiguações de ciências